Příjmení Krouský má více nositelů:
 Ivan Krouský (1933–2007) – japanolog, autor učebnic japonštiny, překladatel
 Jan Krouský (1814–1876) – politik a podnikatel
 Jiří Krouský (1812–1887) – lektor těsnopisu, bratr Jana
 Ladislav Krouský (1866–1929) – lékař, zakladatel a ředitel sanatoria ve Stupčicích, syn Jiřího
 Otakar Krouský (1873–1952) – advokát, politik, poslanec a senátor